La Torre de l'Arquer és un mas situat al municipi de Miralcamp a la comarca catalana del Pla d'Urgell.

Referències 

Arquer
Edificis de Miralcamp